Python eller pyton har flere betydninger:
 Python (mytologi) – mytisk slangeuhyre fra Delfi
 Python (programmeringssprog)
 Pyton (slange)

 Python Pro – dansk cykelmærke